Thomas Morris kan syfta på:

Thomas Morris (kongressledamot), amerikansk politiker, född 1771, död 1849, son till Robert Morris
Thomas Morris (senator), amerikansk politiker, född 1776, död 1844, senator för Ohio 1833-1839

Se även 

 Tom Morris